Slalom înseamnă parcurgerea unui traseu cu obstacole în zigzag. Se poate referi la:

Sport
Slalom, probă de schi alpin și snow-board alpin
, probă de schi alpin și snow-board alpin
, probă de curse de schi alpin
, datul pe role cu efectuarea de trucuri în jurul unor conuri aranjate în linie dreaptă
, slalom auto
, tip de ciclism montan
, probă de curse de skate-board alpin
Slalom în schi nautic

Altele
, joc video din 1987 lanat de Nintendo
, film italian din 1965
, firmă de consultanță în afaceri și tehnologie